35-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
28 января 1978 года

Лучший фильм (драма): 
«Поворотный пункт»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«До свидания, дорогая»

Лучший драматический сериал: 
«Корни»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Все в семье»

Лучший телефильм: 
«Рейд на Энтеббе»

< 34-я Церемонии вручения 36-я >

35-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1977 год состоялась 28 января 1978 года в отеле Beverly Hilton (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 10 января 1978.

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
Количество наград/:
 2/7: «Джулия»
 2/6: «Поворотный пункт»
 4/5: «До свидания, дорогая»
 1/5: «Энни Холл»
 1/4: 
 0/4: «Близкие контакты третьей степени» /  «Лихорадка субботнего вечера»
 2/2: «Эквус»
 1/2: «Необычный день»
 0/2: «Я никогда не обещала вам розового сада» / «Страх высоты» / «Премьера» / «Шпион, который меня любил»
 1/1: «Ты осветила жизнь мою»

Телевизионные награды

Специальные награды 
{| class="wikitable" width="930px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Награда
!colspan=2|Лауреаты
|-
|<center>Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф)
| width="95px"|<center>
|• Ред Скелтон (англ.)
|-style="border-top:2px solid gray;"
| rowspan=2|<center>Премия Генриетты Henrietta Award (World Film Favorites)
|<center>
|• Роберт Редфорд
|-
|<center>
|• Барбра Стрейзанд
|-style="border-top:2px solid gray;"
|<center>Мисс «Золотой глобус» 1978 (Символическая награда)
|<center>  
|• Элизабет Стэк (дочь актёра Роберта Стэка и актрисы Розмари Стэк)
|}

 См. также 
 «Оскар» 1978 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1978 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1978 (премия Французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1978 ''(премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов 35-й церемонии на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус»-1978 на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
События 28 января
Январь 1978 года
1978 год в Калифорнии